Э́нцо Франче́сколи (; 12 ноября 1961 года, Монтевидео) — уругвайский футболист, полузащитник и нападающий. 

Франческоли — один из самых выдающихся футболистов в истории уругвайского футбола. Он провёл за сборную Уругвая 73 игры и забил 17 голов.

На данный момент занимается медиа-бизнесом, являясь вице-президентом концерна GOL TV (:en:GOL TV).

Карьера 

Энцо Франческоли начал свою карьеру в маленькой команде «Кадис Хуниорс». Оттуда он попытался устроиться в «Пеньяроль», однако не подошёл этому клуб из-за проблем со здоровьем. Игру в Кадисе заметили в другой столичной команде, «Уондерерс», куда молодой футболист попал в 1978 году. С 1980 года Энцо начинает играть за основной состав команды. В том же «Уондерерс» клуб занял 2 место — лучший результат клуба с 1932 года. В следующие два сезона клуб занимает последовательно 4 и пятое место. Всего за три сезона в «Уондерерс» Франческоли провёл 79 матчей и забил 20 голов.

В 1983 году Энцо был подписан аргентинским клубом «Ривер Плейт», заплатившим за трансфер футболиста 360 тыс. долларов.

По словам Зинедина Зидана, Франческоли был его любимым футболистом в молодости. Зизу даже назвал своего сына в честь Франческоли — Энцо.

Титулы и достижения 
 Чемпион Аргентины (5): 1985/86, Ап. 1994, Ап. 1996, Кл. 1997, Ап. 1997
 Чемпион Франции (1): 1989/90
 Кубок Либертадорес (1): 1996
 Суперкубок Либертадорес (1): 1997
 Победитель Кубка Америки (3): 1983, 1987, 1995
 Чемпион Южной Америки среди молодёжи (1): 1981
 Участник чемпионатов мира (2): 1986, 1990
 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины (3): Мет. 1984, 1985/86, Ап. 1994
 Входит в список ФИФА 100
 Лучший футболист Южной Америки (2): 1984, 1995
 Лучший футболист Аргентины (2): 1985, 1995
 Лучший иностранный игрок чемпионата Франции (1): 1990

Статистика

Чемпионат

Международные кубки

Общая статистика

Примечания

Ссылки 
 Сбывшиеся мечты «Принца». «Ривер Плейт» в сезоне 1996 года
 Биография на сайте о футболе Уругвая

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Футболисты года в Южной Америке
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Расинг» Париж
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Торино»
ФИФА 100
Почётные граждане Монтевидео
Послы доброй воли ЮНИСЕФ